Antonio Mura ist der Name folgender Personen:

* Antonio Mura (Maler) (1902–1972), italienischer Maler 
 Antonio Mura (Dichter) (1926–1975), sardischer Dichter 
 Antonio Mura (Bischof) (* 1952), italienischer Geistlicher, Bischof von Nuoro und Lanusei